Hengstberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:
 Hengstberg (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hengstberg (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft der Gemeinde Hafnerbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hengstberg (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hengstberg (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortschaft der Gemeinde St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hengstberg (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hengstberg (Gemeinde Bad Traunstein), Einzellage von Schönau in der Gemeinde Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Berge (sortiert nach Höhe):
 Hengstberg (Waldviertel) (923 m), bei Bärnkopf, Niederösterreich
 Hengstberg (Elsbethen) (778 m), in Elsbethen, Salzburg
 Hengstberg (Hausruck) (683 m), bei Schildorn und Frankenburg, Oberösterreich
 Hengstberg (Fichtelgebirge) (651 m), im Fichtelgebirge bei Silberbach (Selb), Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Hengstberg (Neustadtler Bergland) (571 m), donauaufwärts von Ybbs, Niederösterreich
 Hengstberg (Spessart) (514,7 m), bei Flörsbach (Flörsbachtal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hengstberg (Sauerland) (510,5 m), bei Oberlandenbeck (Eslohe), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hengstberg (Leinebergland) (415 m), bei Mackenrode (Landolfshausen), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Hengstberg (Weinviertel) (371 m), bei Gösing am Wagram, Niederösterreich
 Hengstberg (Herrnhut), bei Herrnhut, Landkreis Görlitz, Sachsen

Naturschutzgebiet:
 Hengstberg (Naturschutzgebiet), auf dem Hengstberg bei Herrnhut, Landkreis Görlitz, Sachsen

Siehe auch:
 Hengsberg
 Hingstberg
 Hengst (Begriffsklärung), Hengstpass
 Hengstberger
 Hengstenberg
 Hengstkopf